Salto kan syfta på:

 Salto – ett spanskt passersystem
 Saltoluokta – en fjällstation i Lappland

Geografi

Argentina 

 Partido de Salto, kommun, Buenos Aires, 
 Salto (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires,

Brasilien 

 Salto, São Paulo, kommunhuvudort,

Mexiko 

 El Salto (ort i Mexiko, Zacatecas, Pinos),

Uruguay 

 Salto (departement), 
 Salto, Uruguay, departementshuvudort,

Se även
 Saltö

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar